Detta är en lista över bemannade expeditioner på den rysk-sovjetiska rymdstationen Mir.

Se även 
 Mir
 Bemannade ISS-expeditioner

Referenser 
 Mir Expeditions

Mir